Premier-Juillet ou I(er)-Juillet ou 1(er)-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En République démocratique du Congo, le  : première fête de l'indépendance, au lendemain de l'Indépendance du Congo-Kinshasa vis-à-vis de la Belgique.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 1 de Julio » ou « 1ro de Julio » ou « Primero de Julio »
 Au Mexique, pour rappeler les Lois de Réforme de Benito Juárez en 1861
 (Calle) Primero de Julio, à Cadereyta Jiménez, dans l'État de Nuevo León.

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
01